Лилия Анатольевна Лудан (; ) — советская и украинская саночница, выступающая в данном виде спорта с 1985 года. Четырежды участвовала в Зимних Олимпийских играх (1998, 2002, 2006 и 2010), лучшим достижением является 6-е место в 2002 и 2006 годах в одиночном разряде. На Зимних Олимпийских играх 2010 года была знаменосцем сборной Украины. Мастер спорта международного класса по санному спорту.

Биография 
Соревнуется с 1982 года. В сборной с 1985 года.

Тренер — Папировый, Валентин Семёнович.

Государственных наград не имеет.

Дважды назначалась стипендия Кабинета Министров Украины (17.07.2003) и (27.12.2006)

Замужем, есть дети. Хобби: музыка.

Статистика

Одиночки

Эстафета

Примечания

Ссылки 
 Профиль Лилии Лудан на сайте Национального Олимпийского комитета Украины

Саночники СССР
Саночники Украины
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2010 года